Le terme ligne 1 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 1 du T Zen en Île-de-France.

Métro

Allemagne 
 Ligne 1 du métro de Berlin
 Ligne 1 du métro de Francfort
 Ligne 1 du métro de Munich

Belgique 
 Ligne 1 du métro de Bruxelles
 Ancienne ligne 1 du métro de Bruxelles, subdivisée en deux branches :
 Ligne 1A du métro de Bruxelles
 Ligne 1B du métro de Bruxelles
 Ligne 1 du métro léger de Charleroi

Brésil 
 Ligne 1 du métro de Brasilia
 Ligne 1 du métro de Rio de Janeiro
 Ligne 1 du métro de São Paulo

Chine 
 Ligne 1 du métro de Canton
  du métro de Changsha
  du métro de Changzhou
 Ligne 1 du métro de Chengdu
 Ligne 1 du métro de Chongqing
  du métro de Dalian
  du métro de Dongguan
  du métro de Fuzhou
 Ligne 1 du métro de Hangzhou
  du métro de Hefei
  du métro de Hohhot
  du métro de Jinan
 Ligne 1 du métro de Luoyang
  du métro de Nanchang
 Ligne 1 du métro de Nanning
 Ligne 1 du métro de Nankin
  du métro de Ningbo
 Ligne 1 du métro de Pékin
  du métro de Qingdao
 Ligne 1 du métro de Shanghai
 Ligne 1 du métro de Shaoxing
 Ligne 1 du métro de Shenzhen
  du métro de Shijiazhuang
  du métro de Tianjin
  du métro d'Ürümqi
  du métro de Wenzhou
 Ligne 1 du métro de Wuhan
  du métro de Wuxi
  du métro de Xiamen
  du métro de Xi'an
  du métro de Xuzhou
 Ligne 1 du métro de Yichang
  du métro de Zhengzhou

Corée du Sud 
 Ligne 1 du métro d'Incheon
 Ligne 1 du métro de Pusan
 Ligne 1 du métro de Séoul

Espagne 
 Ligne 1 du métro de Barcelone
 Ligne 1 du métro de Bilbao
 Ligne 1 du métro de Grenade
 Ligne 1 du métro de Malaga
 Ligne 1 du métro de Madrid
 Ligne 1 du métro de Séville
 Ligne 1 du métro de Valence

France 
 Ligne 1 du métro de Lille
 Ligne 1 du métro de Marseille
 Ligne 1 du métro de Paris

Italie 
 Ligne 1 du métro de Milan
 Ligne 1 du métro de Naples
 Ligne 1 du métro de Turin

Russie 
 Ligne 1 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Sokolnitcheskaïa
 Ligne 1 du métro de Nijni Novgorod
 Ligne 1 du métro de Saint-Pétersbourg

Autres pays 
 Ligne 1 du métro d'Alger
 Ligne 1 du métro d'Almaty
 Ligne 1 du métro d'Athènes
 Ligne 1 du métro de Bakou
 Ligne 1 du métro de Caracas
 Ligne 1 du métro de Copenhague
 Ligne 1 du métro de Donetsk
 Ligne 1 du métro d'Erevan
 Ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville
 Ligne 1 du métro d'Izmir
 Ligne 1 du métro de Jaipur
 Ligne 1 du métro de Kharkiv, généralement appelé ligne Kholodnohirsko-Zavodska
 Ligne 1 du métro de Mexico
 Ligne 1 du métro de Montréal, aussi appelé ligne verte 
 Ligne 1 du métro de New York
 Ligne 1 du métro d'Oslo
 Ligne 1 de l'O-Train à Ottawa, aussi appelé ligne de la Confédération
 Ligne 1 du métro de Pyongyang, généralement appelé ligne Chollima
 Ligne 1 du métro de Santiago
 Ligne 1 du métro de Sofia
 Ligne 1 du métro léger de Sydney
 Ligne 1 du métro de Thessalonique
 Ligne 1 du métro de Téhéran
 Ligne 1 du métro léger de Tunis
 Ligne 1 du métro de Varsovie
 Ligne 1 du métro de Vienne
 , différentes lignes dans le monde

Tramway

Belgique 
 Ancienne ligne 1 du tramway d'Anvers
 Ligne 1 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 1 du tramway de Bruges
 Ligne 1 du tramway de Gand
 Ancienne ligne 1 du tramway de Louvain
 Ancienne ligne 1 du tramway de Malines
 Ancienne ligne 1 du tramway de Tournai

France 
 Ancienne ligne 1 du tramway d'Amiens
 Ligne 1 du tramway d'Avignon
 Ligne 1 du tramway de Besançon
 Ligne 1 du tramway de Caen
 Ligne 1 du tramway de Dijon
 Ligne 1 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 1 du tramway de Lyon
 Ligne 1 du tramway de Marseille
 Ligne 1 du tramway de Montpellier
 Ligne 1 du tramway de Mulhouse
 Ligne 1 du tramway de Nancy
 Ligne 1 du tramway de Nantes
 Ligne 1 du tramway de Nice
 Ancienne ligne 1 du tramway de Paris
 Ligne 1 du tramway de Tours
 Ligne 1 du tramway de Valenciennes

Autres pays 
 Ligne 1 du tramway de Bâle
 Lignes 1 et 1A du tramway de Budapest
 Ligne 1 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 1 du tramway de Casablanca
 Ligne 1 du tramway de Debrecen
 Ligne 1 du tramway de Dresde
 Ligne 1 du tramway de Galați
 Ancienne ligne 1 du tramway de Genève
 Lignes 1 et 1A du tramway d'Helsinki
 Ligne 1 du tramway d'Irkoutsk
 Ligne 1 du tramway d'Istanbul
 Ligne 1 du tramway de La Haye
 Ligne 1 du tramway de Lviv
 Ligne 1 du Tramway de Mostaganem
 Ligne 1 du tramway de Prague
 Ligne 1 du tramway de Rabat-Salé
 Ligne 1 du tramway de Szczecin
 Ligne 1 du tramway de Szeged
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 1 des lignes à grande vitesse belge
 Ligne 1, selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF
 High Speed 1, liaison Ferroviaire du Tunnel sous la Manche 
 Ligne 1 des chemins de fer luxembourgeois
 Ligne 1a des chemins de fer luxembourgeois
 Ligne 1b des chemins de fer luxembourgeois
 Ligne 1 du S-Bahn de Berlin
 Ligne 1 du S-Bahn Rhin-Main

Voir aussi 
 
 
 
 1 (nombre)

1